Agathidium är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Georg Wolfgang Franz Panzer 1797. Agathidium ingår i familjen mycelbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mycelbaggar
Agathidium